Världsmästerskapet i rugby för damer 2017 var det 8:e världsmästerskapet i rugby för damer och spelades mellan 9 och 26 augusti 2017. Mästerskapet arrangerades på ön Irland och matcher spelades både i Irland och Nordirland.

Mästerskapet ägde rum tre år efter föregående eftersom World Rugby ville undvika krockar med andra arrangemang. Efter detta mästerskap kommer tidscykeln fortsätta att vara att mästerskapet avgörs vart fjärde år.

Nya Zeeland blev världsmästare efter finalvinst mot England.

Gruppspel 
De 12 deltagande nationerna delades in i tre grupper med fyra lag i vardera grupp. Varje grupp bestod av sex matcher där alla lagen mötte varandra en gång. Lagen tilldelas fyra poäng vid vinst, två poäng vid oavgjort och noll poäng vid förlust. Ett lag som gjorde fyra eller fler försök (tries) i en match fick en bonuspoäng vilket även gavs ett lag som förlorade med sju poäng eller mindre. 

Ettorna i varje grupp samt den bästa tvåan avancerade till semifinalerna. Resterande lag spelade placeringsmatcher.

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Rankning  
För att bestämma vilka som möttes i semifinalerna rankades de tre gruppsegrarna och bästa grupptvåan enligt resultaten från gruppspelet. Det bäst rankade laget mötte laget på fjärde plats och laget som rankades näst högst mötte laget på tredje plats. De som rankades 5-8 spelade vidare om placeringarna 5-8 och de som rankades 9-12 gick vidare till spel om placeringarna 9-12.

Slutspel

Placeringsmatcher

Matcher om plats 9–12 

Match om elfteplats

Match om nionde plats

Matcher om plats 5–8 

Match om sjundeplats

Match om femteplats

Slutspelsträd

Semifinaler

Match om tredjeplats

Final

Slutplaceringar

Referenser

Externa länkar
 Officiell webbplats

2017 i Irland
2017 i Storbritannien
Rugbytävlingar
Sportåret 2017
Internationella sportevenemang i Irland
Internationella sportevenemang i Nordirland
Sportevenemang i Dublin
Sportevenemang i Belfast
Dublin under 2000-talet